Stefan Schwarz (1906–1993) – polski lekarz, profesor ginekologii, żołnierz kampanii wrześniowej
 Stefan Schwarz – zbrodniarz nazistowski, esesman, członek załogi niemieckich obozów koncentracyjnych
 Stefan Schwarz (ur. 1969) – szwedzki piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Stefan Schwarz (ur. 1987) – austriacki wioślarz